

Localidades

Condado de Coffey
Coffey (Missouri)

Desambiguações de topônimos